Montes Haedo
 Nelson Haedo Valdez
 Cuesta de Haedo
 Haedo (Buenos Aires)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos